Zuckerman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Zuckerman (* 1977), US-amerikanischer Fotograf und Regisseur
 Benjamin Zuckerman (* 1943), US-amerikanischer Astrophysiker
 David Zuckerman (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Gregg Zuckerman (* 1949), US-amerikanischer Mathematiker
 Harriet Zuckerman (* 1937), US-amerikanische Soziologin
 Jay Zuckerman, US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmproduzent
 Jitzhak Zuckerman (1915–1981), jüdischer Widerstandskämpfer
 Josh Zuckerman (eigentlich Joshua Ryan Zuckerman; * 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Marvin Zuckerman (1928–2018), US-amerikanischer Psychologe
 Phil Zuckerman (* 1969), US-amerikanischer Soziologe
 Roni Zuckerman (* 1977 oder 1978), israelische Militärpilotin
 Solly Zuckerman (1904–1993), britischer Zoologe und Wissenschaftsberater

fiktive Figuren:

 Nathan Zuckerman, Romanfigur von Philip Roth

Siehe auch:
 Cukierman
 Zuckermann
 Zukerman